Алеш Краньц (, родился 29 июля 1981 в Есенице, СФРЮ) — словенский хоккеист, защитник клуба «Линдау Айлендерс», выступающего в Оберлиге «Юг».

Достижения

Клубные 
 Чемпион Словении: 2005, 2006, 2008, 2019
 Чемпион Венгрии: 2011
 Лучший бомбардир чемпионата Словении: 2005
 Обладатель Кубка Словении: 2018/19, 2019/20
 Чемпион Альпийской хоккейной лиги: 2018/19

В сборной 
 Победитель первого дивизиона чемпионата мира: 2004, 2010, 2012, 2016
 Победитель второго дивизиона молодёжного чемпионата мира: 2001

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте rodi-db.de
 Профиль на официальном сайте клуба «Олимпия»

Хоккеисты Словении
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки ХК «Хидрия»
Игроки ХК «Вена Кэпиталз»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Альба Волан»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Сёдертелье»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки ХК «Есенице»
Игроки ХК «Бад-Наухайм»
Игроки ХК «Криммичау»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года